DMBA se može odnositi na:

 2,4-Dimetoksibenzaldehid, reagens koji se koristi za specifičnu kvantifikaciju florotanina
 para-Dimethilaminobenzaldehid, reagens
 7,12-Dimetilbenz(a)antracen, imunosupresor 
 1,3-Dimetilbutilamin, neodobreni stimulans